Rayman CP,Rayman Accompagnement Scolaire CP de son titre complet, est un jeu éducatif sur l'univers de .

Système de jeu 
Le jeu est destiné aux enfants de 6 à 7 ans.

Références 

Jeu vidéo sorti en 1999
Jeu vidéo éducatif
Jeu DOS
Jeu vidéo développé en France
Rayman